Återkoppling eller återkopplad kan syfta på:

 Återkoppling – begrepp inom systemvetenskap
 Magnetisk rekonnektion – magnetisk återkoppling
 Återkoppling (elektronik) – i elektroniska förstärkare återmatning av energi från utgång till ingång.
 Akustisk rundgång – återkoppling i kretsloppet mikrofon–förstärkare–högtalare
 Optisk rundgång – återkoppling i kretsloppet kamera–förstärkare–monitor
 Återkoppling (pedagogik) – den process som innebär att en person får reda på effekterna av sitt handlande för att handlandet ska förändras. Termen används särskilt om kritik när det gäller konstnärliga verk, och innan verket haft premiär, gått i tryck eller massproducerats, för att förbättra verket eller konstnären
 Negativ återkoppling –  inom reglerteknik och fysiologi, något styrs genom att inverka negativt på sig själv

Se även 
 Rundgång
 Autoregressiv
 Eko
 Feedback
 Respons